Aussiedlerhof steht für:

 Aussiedlerhof, Siedlungsform eines aus dem Dorfbereich inmitten von Felder verlegten Bauernhofes

Aussiedlerhof ist der Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Aussiedlerhof Eubigheimerweg, Wohnplatz auf der Gemarkung des Stadtteils Uiffingen von Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Aussiedlerhof Götzenbrunnen, Wohnplatz auf der Gemarkung des Stadtteils Uiffingen von Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Aussiedlerhof (Neuenstadt am Kocher), Wohnplatz auf der zentralen Stadtteilgemarkung von Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg